Speckner ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Barbara Speckner (1902–1995), deutsche Cembalistin, Pianistin, Musik-Bearbeiterin und Musik-Herausgeberin
 Hubert Speckner (* 1958), österreichischer Offizier und Historiker
 Lorenz Speckner (1598–1669), deutscher Töpfer und Bürgermeister von Creußen
 Rolf Speckner (* 1949), deutscher Schriftsteller und Dozent an anthroposophischen Einrichtungen